Andaman peut désigner :
 les îles Andaman, des îles indiennes dans le golfe du Bengale ;
 les îles Andaman-et-Nicobar, un territoire de l'Inde ;
 la mer d'Andaman, une mer de l'est de l'océan Indien.